Сэмюэл (Сэм) Шенкленд (; род. 1 октября 1991 года, Беркли) — американский шахматист, гроссмейстер (2011). Чемпион США 2018 года.

В 9 лет начал играть в шахматы, год спустя принял участие в своём первом турнире. В возрасте 14 лет стал национальным мастером. На чемпионате мира до 18 лет — 3-е место.

Участник Кубков мира (2011, 2015, 2021). В составе сборной США участник шахматной олимпиады 2014 и командного чемпионата мира 2015.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США